Алексу́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (род. 1972) — греческий футболист.
 Алексудис, Анфим (1824—1909) — греческий митрополит Амасийский.